

Населені пункти та їхні частини
 Нові Біскупиці — село в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства
 Нові Біскупиці — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Нові Біскупиці — частина села Біскупиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки